Нёвиль — коммуна во Франции, в департаменте Коррез
 Нёвиль — коммуна во Франции, в департаменте Пюи-де-Дом

См. также 
 Нёвиль-ле-Дам — коммуна во Франции, в департаменте Эн